Лебёф () или () — французская фамилия. Известные носители:

 Лебёф, Франк (род. 1968) — французский футболист, чемпион мира и Европы.
 Лебёф, Эдмон (1809—1888) — французский военный деятель, маршал Франции.

Другое
  — коммуна Франции.